Maria Michał Kowalski (1871–1942) – polski biskup mariawicki
 Michał Kowalski (ur. 1960) – polski malarz
 Michał Kowalski (ur. 1974) – polski aktor filmowy i teatralny
 Michał Kowalski (ur. 1977) – polski artysta wizualny
 Michał Kowalski (ur. 1973) – prawnik